Альгенья (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 18,43 км². Население — 1530 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Algueña
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Algueña en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 La isla de interior — Algueña
 Crónica de un visitante en Algueña
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте